Respublikanskij stadion "Spartak" (ruski: Республиканский стадион "Спартак") je višenamjenski stadion u Vladikavkazu u Rusiji.

Trenutačno ga se najviše rabi za nogometne susrete.

Može primiti 32.574 posjetitelja.

Domaće je igralište za nogometni klub Spartak Vladikavkaz.

Spartak, Respublikanskij stadion